Cerro Largo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cerro Largo, Brasilien, ort och kommun, Rio Grande do Sul,

Uruguay 

 Cerro Largo (departement),